Osoby o tym nazwisku:
 Alexander Gordon Laing – brytyjski oficer, podróżnik i badacz Afryki Zachodniej
 Eduardo Laing – honduraski piłkarz
 Hilary Laing – brytyjska narciarka alpejska, olimpijka
 Leslie Laing – południowoafrykański lekkoatleta, olimpijczyk
 Ronald David Laing – szkocki lekarz psychiatra

Inne:
 Bitwa na przełęczy Laing – bitwa między wojskami brytyjskimi i burskimi w trakcie I wojny burskiej